A Região Geográfica Imediata de São Paulo  é uma das 53 regiões imediatas do estado brasileiro de São Paulo, uma das 2 regiões imediatas que compõem a Região Geográfica Intermediária de São Paulo e uma das 509 regiões imediatas no Brasil, criadas pelo IBGE em 2017.

É composta por 39 municípios, (os mesmos da Região Metropolitana de São Paulo) tendo uma população estimada pelo IBGE para 1.º de julho de 2017, de  habitantes e uma área total de  km².

A cidade-sede de São Paulo é a cidade mais populosa do hemisfério sul e do hemisfério ocidental.

Municípios 
Fonte: IBGE – Cidades

Ver também 
Subdivisões do Brasil

Ligações externas 
Divisão regional do Brasil IBGE, 2017 

São Paulo